Rivière Blanche (franz. für „Weißer Fluss“) ist der Name folgender Flüsse: 

in Québec, Kanada:
 Rivière Blanche (Rivière Ruban), in der MRC La Tuque in der Mauricie
 Rivière Blanche (Rivière à Pierre), in der MRC Portneuf in Capitale-Nationale
 Rivière Blanche (Rivière Rouge), in der MRC Matawinie in der Lanaudière
 Rivière Blanche (Rivière des Outaouais, Gatineau), in Gatineau in Outaouais
 Rivière Blanche (Rivière Noire, Portneuf), in der MRC Portneuf in Capitale-Nationale 
 Rivière Blanche (Rivière Portneuf), in der MRC Portneuf in Capitale-Nationale 
 Rivière Blanche (Rivière Bernier), in der MRC Maskinongé in der Mauricie
 Rivière Blanche (Rivière Bécancour, Les Appalaches), in der MRC Les Appalaches in Chaudière-Appalaches
 Rivière Blanche (Rivière Bécancour, Bécancour), in der MRC Bécancour in Centre-du-Québec
 Rivière Blanche (Rivière au Pin), in der MRC Les Appalaches in Chaudière-Appalaches
 Rivière Blanche (Rivière Nicolet), in der MRC Arthabaska in Centre-du-Québec
 Rivière Blanche (Rivière Felton), in der MRC Le Granit in Estrie
 Rivière Blanche (Rivière des Mères), in der MRC Bellechasse in Chaudière-Appalaches
 Rivière Blanche (Rivière Bourbon), in der MRC L'Érable in Centre-du-Québec 
 Rivière Blanche (Rivière Bécancour, Arthabaska), in der MRC Arthabaska in Centre-du-Québec
 Rivière Blanche (Rivière Montmorency), in der MRC La Côte-de-Beaupré in Capitale-Nationale
 Rivière Blanche (Rivière Bulstrode), in der MRC Arthabaska in Centre-du-Québec 
 Rivière Blanche (Rivière Etchemin), in der MRC Les Etchemins in Chaudière-Appalaches
 Rivière Blanche (Rivière Noire, Les Etchemins), in der MRC Les Etchemins in Chaudière-Appalaches
 Rivière Blanche (Rivière Péribonka), in der MRC Le Fjord-du-Saguenay in Saguenay–Lac-Saint-Jean
 Rivière Blanche (Rivière Rimouski), in der MRC Rimouski-Neigette in Bas-Saint-Laurent
 Rivière Blanche (Sankt-Lorenz-Strom, La Haute-Côte-Nord), in der MRC La Haute-Côte-Nord in Côte-Nord
 Rivière Blanche (Sankt-Lorenz-Strom, La Matanie), in der MRC La Matanie in Bas-Saint-Laurent
 Rivière Blanche (Lac Ouareau), in der MRC Matawinie in der Lanaudière
 Rivière Blanche (Rivière Noire, Matawinie), in der MRC Matawinie in der Lanaudière
 Rivière Blanche (Rivière Maskinongé), in der MRC D'Autray in der Lanaudière
 Rivière Blanche (Rivière des Outaouais, Papineau), in Papineau in Outaouais 

auf Haiti:
 Rivière Blanche (Haiti)

auf Martinique:
 Rivière Blanche (Martinique)

auf Dominica:
 Rivière Blanche (Dominica)